

Toponymes

Eschenbach, commune de Bade-Wurtemberg, arrondissement de Göppingen, district de Stuttgart
 Eschenbach in der Oberpfalz, ville de Bavière, arrondissement de Neustadt an der Waldnaab, district du Haut-Palatinat
 Wolframs-Eschenbach, anciennement Eschenbach, ville de Bavière, arrondissement d'Ansbach, district de Moyenne-Franconie

Eschenbach, commune suisse du canton de Lucerne
 Eschenbach, commune suisse du canton de Saint-Gall

Personnes 
 Wolfram von Eschenbach (~1170 - ~1220), poète allemand du Moyen Âge
 Johann Christian Eschenbach (1719-1758), philosophe allemand
 Christoph Eschenbach, pianiste et chef d'orchestre allemand

Autre 
 Eschenbach Optik GmbH, une entreprise allemande de matériels optiques basée à Nuremberg.